Au , au même titre que les édifices religieux, les ponts, les maisons, les fermes, les moulins, sont également mis en défense.

Historique 

Comme les autres ouvrages fortifiés, les moulins, qu'ils soient animés par la force du vent ou par la force de l'eau étaient d'une telle importance qu'ils devaient être mis en état de défense.

Moulins à eau
Les moulins à eau étaient fortifiés à la manière d'un pont, avec quelques organes de défense essentiels tels que archères, mâchicoulis, assommoirs et souvent crénelages.
Ils ressemblaient parfois à de véritables chateaux forts avec tours d'angles, comme le moulin de Barbaste, couronnés d'échauguettes, comme le moulin de Bagas, ou comportant un chemin de ronde, comme le Moulin de Labarthe à Blasimon.

Certaines tours d'enceinte étaient surmontées de moulins à vent comme le moulin du Connétable d'Avar ou le moulin du Midi à Carcassonne . Il en fut de même à Paris où le mur de Philippe Auguste fut longtemps dominé par de nombreux moulins à vent.

Liste de moulins fortifiés 
 Moulin d'Aiguillon.
 Moulin de Bagas (1316).
 Moulin des Tours de Barbaste (1308).
 Moulin fortifié de Cougnaguet à Calès.
 Moulin Neuf d'Espiet, à Espiet.
 Moulin-Fort de Chisseaux ().
 Moulin de Frucourt (à vent) (1641) s.
 Moulin de Gajac à Villeneuve-sur-Lot.
 Moulin de Garrigues à Montayral.
 Moulin de Grenat à Courances.
 Moulin Laborie à Blasimon.
 Moulin de Labarthe à Blasimon.
 Moulin Le Chatelard à Saint-Junien.
 Moulin de Loubens
 Moulin de Lustrac à Trentels (1296).
 Moulin de Madame à Villeneuve-sur-Lot (1250) .
 Moulin de Piis à Bassanne.
 Moulin des Hospitaliers à Pondaurat.
 Moulin de Mervé à Luché-Pringé
 Moulin de Carrière à Aubais.

Voir aussi 
 Fortification

Notes et références 

Moulin
Architecture militaire
Architecture militaire du Moyen Âge